Le seguenti liste elencano i dieci album più venduti negli Stati Uniti d'America durante ogni singolo anno del terzultimo decennio del XX secolo, secondo i dati raccolti dalla rivista Billboard.

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Note

Stati Uniti d'America